Sabiaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Sabiaceae ingår i ordningen Sabiales, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sabiaceae 164 arter. 

Sabiaceae är enda familjen i ordningen Sabiales. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Sabiaceae